Rudolph Willem van Lynden (1808-1876), politicus
 Rudolph Willem van Lynden (1913), Schout-bij-Nacht